Медве́ди () — род млекопитающих отряда хищных.

Согласно палеонтологическим сведениям, род медведей появился 5—6 миллионов лет назад. Первым его представителем в настоящее время считают медведя Ursus minimus — относительно небольшое животное, чьи ископаемые остатки найдены на территории Франции. Все современные четыре вида рода, а также ряд вымерших — таких, например, как пещерный медведь (Ursus spelaeus), — происходят от этрусского медведя (Ursus etruscus), жившего 1—2 миллиона лет назад.

Самым молодым видом рода является белый медведь, который отделился от бурого медведя примерно 200 000 лет назад.

Общее описание 
Длина: 1,3—2 м (белогрудый медведь), 1,5—1,8 м (чёрный медведь), 1,2—3 м (бурый медведь разных подвидов), 1,6—3 м (белый медведь). Масса до 450 кг у белого медведя и 750 у кадьяка. Диплоидное число хромосом 74.

Распространение 
Северная Америка и Евразия.

Систематика 
В роде 4 современных вида и несколько десятков подвидов, которым ранее некоторые авторы придавали видовой статус (до 78 видов).
Барибал, бурый и белый медведи скрещиваются и дают гибриды.

Примечания

Ссылки 
 
 The Bears Project
 Grizzly Bear Outreach Project
 Медвежьи на сайте Мир животных
 Медвежьи на сайте Зооклуб.

 

Медвежьи
Роды млекопитающих